Schwan ist eine Bezeichnung für 

 Schwäne, Vogelgattung
 Schwan (Familienname), ein Familienname
 Schwan (Schmetterling), ein Nachtfalter aus der Familie der Eulenfalter
 Schwan (Sternbild), auch Kreuz des Nordens
 Schwan (Wappentier), Wappentier in der Heraldik
 Schwan (Symbol), unter anderem für Martin Luther

 Schwan (Adelsgeschlecht), auch: von Swan, von Swaan und von Schwaan, altes Adelsgeschlecht mit Linien in Mecklenburg, Pommern, Braunschweig und Dänemark
 Schwan (Schiff, 1938), ein Kombischiff

Geografische Objekte
 Schwan (Fluss), Nebenfluss des Dnisters in der Ukraine
 Schwan, Ortsteil der Stadt Herrnhut, Landkreis Görlitz, Sachsen 

Unternehmen 
 Schwan-Stabilo, Hersteller von Schreibgeräten
 Schwan Food Company, multinationales Tiefkühlkostunternehmen

Siehe auch:
 Der Schwan (Spielfilm von Charles Vidor)
 Der Schwan (Andantino grazioso aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns)
 Der sterbende Schwan (Choreografie von Michel Fokine)
 Goldener Schwan (Begriffsklärung)
 Schwarzer Schwan (Begriffsklärung)
 Weißer Schwan
 Zum Schwan
 Swantje 
 Swan 
 Schwahn 
 Schwaan
 Schwann
 de zwaan (der Schwan), Spitzname der Erasmusbrücke in Rotterdam